Campo de Villavidel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campo de Villavidel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Campo de Villavidel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar